La Fourche est une station du métro de Paris.
La Fourche est un hameau de la commune de Manhay (Belgique).
La Fourche est une sculpture de Joan Miró.